Proserpina, personagem da mitologia romana
 26 Proserpina, asteroide
 O Rapto de Proserpina, escultura de Gian Lorenzo Bernini

Desambiguações de topônimos